Куманово () е община, разположена в северната част на Северна Македония с център едноименният град Куманово.

География 
Общината обхваща 48 села в македонската част на котловината Жеглигово по долното течение на реките Пчиня и Кумановска на територия от 509,48 km2. Общината е най-голямата в Северна Македония – има 105 484 жители (2002) с гъстота на населението 207,04 жители на km2.

Население

Данни от преброяването от 2002 година 
Според преброяването от 2002 година община Куманово има 105 484 жители.

Данни от преброяването от 1994 година

Бележки